Жига́лов — русская фамилия.

Известные носители 
 Жигалов, Алексей Кузьмич (1905—1971) — советский партийный деятель, директор Ленинградского военно-механического института (1957—1961).
 Жигалов, Алексей Петрович (1915—1963) — советский прыгун в воду.
 Жигалов, Андрей Николаевич (род. 1966) — актёр кино и цирка, профессиональный клоун.
 Жигалов, Константин Васильевич (род. 1959) — казахстанский государственный деятель, дипломат.
 Жигалов, Максим Олегович (род. 1989) — российский волейболист.
 Жигалов, Михаил Васильевич (род. 1942) — советский и российский актёр.



См. также 
 Жегалов